Nordheim kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Nordheim, Bas-Rhin – departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Nordheim am Main – kommun i Tyskland, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Nordheim, Heilbronn – kommun i Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Nordheim vor der Rhön – kommun i Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern,

USA 

 Nordheim, Texas – ort i Texas, DeWitt County,